Ангел Тодоров Хаджимишев е български търговец, общественик и дипломат.

Биография 
Роден е в 1869 година в големия македонски град Велес, тогава в Османската империя. Син е на видния солунски търговец Тодор Хаджимишев. Установява се в Солун заедно с преместването на търговската дейност на семейството и търговската къща на дядо му „Ангел Хаджимишев и синове“. Остава в Солун до 1910 година, като заедно с баща си продължава търговската дейност. След това се преселва във Виена, като в 1911 година вече е там. Във Виена Ангел работи в кантората на братя Паница. Жени се за дъщерята на Сава Паница - Елена. Ангел Хаджимишев е ценен съветник на българското правителство по въпросите за сключването на външен заем със своите дълбоки финансови познания и професионален опит. В 1911 година моли българското правителство да бъде назначен за почетен съветник на Българската легация във Виена. Ангел Хаджимишев е български генерален консул във Виена в следващите няколко десетилетия.

Умира в 1948 година във Виена.

Родословие

Бележки 

Български политици (1878 – 1918)
Български политици от Македония
Български дипломати от Македония
Български общественици от Македония
Починали във Виена
Родени във Велес
Български предприемачи от Македония
Български търговци
Ангел
Българи в Австрия